Bisschopskapel bij de Dom van Gurk, Oostenrijk
 Bisschopskapel ('s-Hertogenbosch), Nederland
 Bisschopskapel (Roermond), Nederland
 Bisschopskapel bij de kathedraal van Vilnius, Litouwen